Pennsylvania Railroad Bridge ist der Name folgender Brücken:

 Morrisville–Trenton Railroad Bridge über den Delaware River 
 Pittsburgh Pennsylvania Railroad Bridge über den Susquehanna River 
 Fourteenth Street Bridge über den Ohio River